Руофф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Руофф, Вильгельм Генрих (1906—1980) — швейцарский и немецкий историк и генеалог, сотрудник Аненербе.
 Руофф, Рихард (1883—1967) — немецкий военачальник, генерал-полковник (1 июня 1942 года).